Itarana kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itarana (ort), Espírito Santo, 
 Itarana (kommun), Espírito Santo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar